

Боровська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Боровська — присілок, Даровський район, Кіровська область

 Боровська Василина Григорівна — українська співачка, авторка та виконавиця власних пісень.
 Боровська Любов Збігнівна — українська актриса, народна артистка України
 Боровська Надія Іванівна — українська спортсменка (спортивна ходьба)

Див. також 
 Боровський